En Pologne, Dalewo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Dalewo.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Dalewo, dans le powiat de Drawsko ;
 du village de Dalewo, dans le powiat de Stargard.